DFB-Pokalsieger 1989 wurde Borussia Dortmund. Es war der erste Titel, den die Fußballsparte der Dortmunder Borussia seit dem Europapokalsieg 1966 und dem DFB-Pokalsieg 1965 gewinnen konnte. Norbert Dickel schoss im Finale zwei Tore gegen Bremen. Titelverteidiger Eintracht Frankfurt war bereits in der 2. Runde an Bayer 05 Uerdingen gescheitert.

Im anschließenden Europapokal der Pokalsieger scheiterte Dortmund wie bei der letzten Teilnahme 1966/67 in der 2. Runde am italienischen Pokalsieger und späteren Cupgewinner Sampdoria Genua.

Übersicht 

Die jeweils obere Mannschaft besaß gelostes Heimrecht. Ergebnisse der Wiederholungsspiele sind in Klammern.

1. Runde 
Die 1. Runde des DFB-Pokals wurde vom 3. August bis 7. August 1988 ausgespielt.

|}

(TV) Titelverteidiger

Wiederholungsspiele 
Die Wiederholungsspiele wurden zwischen dem 16. August und dem 24. September 1988 ausgetragen.

|}

2. Runde 
Die 2. Runde fand im Zeitraum vom 24. September bis zum 29. November 1988 statt.

|}

Wiederholungsspiele 
Die Wiederholungsspiele wurden im Zeitraum vom am 12. Oktober bis zum 29. November 1988 ausgetragen.

|}

Achtelfinale 
Das Achtelfinale wurde im Zeitraum vom 16. November 1988 bis 14. Februar 1989 ausgetragen:

|}

Viertelfinale 
Die Partien im Viertelfinale wurden am 28. März und 29. März gespielt:

|}

Halbfinale 
Die Partien im Halbfinale wurden am 9. Mai und 10. Mai ausgetragen:

|}

Finale

Beste Torschützen 

Nachfolgend sind die besten Torschützen des DFB-Pokals 1988/89 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl zufällig.

Siehe auch: Liste der Torschützenkönige des DFB-Pokals

Weblinks 
 Interview mit Norbert Dickel zum Finale 1989

198889
Fußballsaison 1988/89